Valkeavesijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valkeavesijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,73 ha)
Valkeavesijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751628-177258), sjö i Kiruna kommun,  (6,27 ha)
Valkeavesijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753393-177653), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn